Gornji Čaglić je naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu grada Lipika.

Zemljopis 
Gornji Čaglić se nalaze južno od Lipika na Psunju.

Stanovništvo 
Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Gornji Čaglić je imao 19 stanovnika.

Izvor

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji